Metal (с английского — металл) — многозначное слово.
 Метал — музыкальный жанр.
 S3 MeTaL — трёхмерное API компании S3 Graphics.
 Apple Metal — трёхмерное API компании Apple.